

Personnalités
 Charles Guérin est le premier évêque de Laghouat.
 Charles Guérin (1873-1907) est un poète du .
 Charles Guérin est un escrimeur français ayant aux Jeux olympiques de Paris en 1900.
 Charles Guérin est un universitaire français, spécialiste de rhétorique latine.
 Charles-François-Prosper Guérin (1875-1939) est un peintre.

Œuvres
 Charles Guérin est un roman de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau.